

Sigle 

CMA est un sigle qui peut faire référence à :

En français 

 Construction moderne d'Armor, une filiale de vinci-construction située à Saint-Brieuc ;
 Chambre de métiers et de l'artisanat, un établissement public chargé  des questions intéressant l'artisanat ;
 Conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d’asile ;
 Compagnie des messageries aériennes, une compagnie aérienne française ;
 Compagnie maritime d'affrètement, une compagnie maritime française, plus connue sous le sigle CMA-CGM ;
 complication et morbidité associée (parfois appelée à tort comorbidité associée), une modulation du tarif des séjours hospitaliers en tarification à l'activité ;
 Congrès mondial amazigh, une organisation de défense et de promotion de l'identité culturelle berbère ;
 Coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes rebelles autonomistes créée en 2014 lors de la guerre du Mali ;
 Congrès mondial acadien, un festival acadien organisé tous les cinq ans ;
 corde moyenne aérodynamique ;
 Centre Médical des Armées, structures assurant le soutien sanitaire des forces armées françaises.

En anglais 
 Certified management accountant (en français, Comptable en management accrédité), un titre professionnel reconnu au Canada, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays ;
 Chinese Meteorologic Agency (en français, Agence météorologique chinoise) ;
 Country Music Association, une organisation promouvant la musique country à travers le monde ;
 , conférence des parties à l'Accord de Paris.

Code 

CMA est un code qui peut faire référence à :
 .

Références 

Code IATA des aéroports